Lersow ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Lersow (1938–2012), deutsche Tischtennisspielerin
 Michael Lersow (* 1946), deutscher Politiker (SPD)